La Mudan est une rivière du nord-est de la République populaire de Chine ;
 Le District de Mudan est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en République populaire de Chine ;
 La ville de Mudan est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.